Гровенор () — английская фамилия, которую носят, в частности, представители британского аристократического рода Гровеноры из Итона, глава которого носит титул герцога Вестминстерского.

Главы семьи Гровенор 
 Ричард Гровенор, 1-й баронет (1584—1645).
 Ричард Гровенор, 2-й баронет (1604—1664).
 Томас Гровенор, 3-й баронет (1656—1700).
 Ричард Гровенор, 4-й баронет (1689—1732).
 Томас Гровенор, 5-й баронет (1693—1733).
 Роберт Гровенор, 6-й баронет (1695—1755).
 Ричард Гровенор, 1-й граф Гровенор (1731—1802).
 Роберт Гровенор, 1-й маркиз Вестминстер (1767—1845).
 Ричард Гровенор, 2-й маркиз Вестминстер (1795—1869).
 Хью Лупус Гровенор, 1-й герцог Вестминстер (1825—1899).
 Хью Ричард Артур Гровенор, 2-й герцог Вестминстер (1879—1953).
 Уильям Гровенор, 3-й герцог Вестминстер (1894—1963).
 Джеральд Хью Гровенор, 4-й герцог Вестминстер (1907—1967).
 Роберт Джордж Гровенор, 5-й герцог Вестминстер (1910—1979).
 Джеральд Кавендиш Гровенор, 6-й герцог Вестминстер (1951—2016).
 Хью Ричард Луис Гровенор, 7-й герцог Вестминстер (род. 1991).

Другие члены рода 
  (1912—1987) — лорд-лейтенант графства Фермана (1979—1986); супруга 5-го герцога Вестминстера.
  (1845—1898) — британский политик, член Палаты общин (1869—1874); сын 1-го барона Эбери.
  (1837—1912) — британский предприниматель, чиновник и политик, член Палаты общин (1861—1886); сын 2-го маркиза Вестминстера.
  (1801—1893) — британский чиновник, придворный контролёр (1830—1834) и казначей (1846—1847); сын 1-го маркиза Вестминстера.
  (1834—1918) — британский политик, член Палаты общин (1865—1874); сын 1-го барона Эбери.
  (1734—1795) — британский политик, член Палаты общин (1755—1795); сын 2-го баронета Гровенора.
 Гровенор, Томас (1764—1851) — британский фельдмаршал; сын Томаса Гровенора (1734—1795).
  (1915—2003) — британская конезаводчица, владелица победителей Челтнемского золотого кубка (1965—1967) и скачек «Гранд Нэйшнл» (1985); супруга 2-го герцога Вестминстера.
  (1762—1819) — британский политик, член Палаты общин (1794—1796, 1802—1807, 1818—1819); сын Томаса Гровенора (1734—1795).
  (ок. 1797—1828) — британский политик, член Палаты общин (1819—1826); сын Ричарда Эрла-Дракса-Гровенора (1762—1819).

Другие лица 
  (род. 1992) — британский пианист, лауреат премий журнала Gramophone молодому артисту и за инструментальное произведение и премии критиков Classical BRIT Awards (2012).
  (1875—1966) — американский фотожурналист, редактор журнала National Geographic (1903—1954), президент Национального географического общества (1920—1954), отец Мелвилла Гровенора.
  (род. 1931) — американский журналист, редактор журнала National Geographic (1970—1980), президент Национального географического общества (1980—1996), сын Мелвилла Гровенора.
  (1910—2001) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Чикаго Беарз» и «Чикаго Кардиналс».
  (род. 1978) — британская переводчица и драматург.
  (1905—1981) — канадский хоккеист, игрок клубов НХЛ.
  (1901—1982) — американский фотожурналист, редактор журнала National Geographic (1957—1977), президент Национального географического общества (1957—1967), сын Гилберта Хови Гровенора, отец Гилберта Мелвилла Гровенора.
  (род. 1911) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Лестер Сити», брат Тома Гровенора.
  (1908—1972) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Бирмингем».
  (1869—1948) — британский спортивный стрелок, серебряный медалист Олимпийских игр (1912).
  (1833—1917) — американский политик, член Палаты представителей (1885—1891, 1893—1907).
  (1820—1910) — американский политик, вице-губернатор штата Мичиган (1865—1867).
  — английский военный и политический деятель, член Палаты общин (1656—1659).

Топонимы, места и прочее 
 Галерея Гровенор — музей, существовавший в Лондоне в XIX веке.
 Гросвенор-плэйс — улица в центре Лондона.
 Гровенор Вейл — футбольный стадион в Лондоне, домашний стадион футбольного клуба Уилдстон.
 Гровенор-Стрэтмор — станция метро в Вашингтоне, округ Колумбия, США.